

Білі Береги — селище міського типу, підпорядковане Фокінському району міста Брянськ Брянської області.

Білі Береги — колишнє село у сучасних межах Володимира.